Лос-Уэртос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 17,31 км². Население — 171 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 14 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Муниципалитеты Сеговии